Plaats in Indonesië
 Plumpungrejo (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Plumpungrejo (Wonoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java